Ferrol (Spanyolország), egy kikötőváros Spanyolország északnyugati részén, Galiciában, A Coruña tartományban.
Ferrol (járás), egy járás (comarca) Spanyolország Galicia autonóm közösségében.